Oedmühle bezeichnet

 Oedmühle (Kühbach), einen Ortsteil des Marktes Kühbach im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Oedmühle (Weigendorf) in Oed, einen Ortsteil von Weigendorf, im Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern

Siehe auch
 Ödmühle